Чемпионат Египта по футболу 2009/2010 годов — 53-й чемпионат Египта, проходивший с 6 августа 2009 года по 17 мая 2010 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2009/2010 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 2009/2010 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2009 году
2010 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010